Heritage Hills (Colorado)
 Heritage Hills (Nova York)